Зацарённый — славянская фамилия, имеет женскую форму Зацарённая. Известные носители:
 Зацарённый, Василий Максимович (1852—1917) — русский военно-морской деятель, адмирал, участник русско-японской войны.
 Зацарённый, Измаил Максимович (1850—1887) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга.

См. также 
 Лейтенант Зацарённый (эсминец)